Теренино — название населённых пунктов в России:

 Теренино — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Теренино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Теренино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Теренино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Теренино — посёлок в Каргатском районе Новосибирской области.
 Теренино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Теренино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Теренино — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Теренино — село в Ельнинском районе Смоленской области.
 Теренино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Теренино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

См. также 
 Теренин